Huit-Novembre  ou VIII-Novembre ou 8-Novembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

8 novembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France ou en Algérie (période coloniale) : 
 Le , vers la fin de la première Guerre mondiale : 
 Passage et souper des plénipotentiaires allemands au presbytère d'Homblières en Moselle, peu avant la signature de l'armistice.
 Libération d'Hautmont dans le Nord
 Le , au tournant de la seconde Guerre mondiale : 
 Opération Torch, débarquement allié en Afrique française du Nord.
 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale : 
 Destruction de l'hôtel de ville de Boulay-Moselle en Moselle par un bombardement allié.
 À Ébersviller  en Moselle  : événement non connu.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies « Huit-Novembre » et « VIII-Novembre »

Graphie « 8-Novembre »

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :

En espagnol, « 8 de Noviembre » ou « Ocho de Noviembre »

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes dont le quantième du mois est en lettres

Géolocalisations des odonymes dont le quantième du mois est en chiffre

Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Néant

Voir aussi 

Homonymie
08